Майкл «Майк» Плато́н Пападжо́н (; род. 7 ноября 1964, Бирмингем, Алабама, США) — американский актёр, каскадёр и продюсер, бывший бейсболист. Известен по роли Денниса Каррадина в киносерии «Человек-паук».

Биография 
Родился в семье греков Платона и Марии Пападжон. Отец Майкла родился в деревне Оксилитос (Эвбея, Греция).

В детстве вместе с родителями посещал православную церковь, а впоследствии, проживая в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния), являлся прихожанином собора Святой Софии, как и ряд других американских актёров греческого происхождения.

В 1983 году окончил среднюю школу.

В 1980-е годы, будучи студентом Университета штата Луизиана, играл за команду «». В этот же период начал сниматься в кино.

Личная жизнь 
С 1 октября 2005 года женат на Поле Джой Пападжон, в браке с которой имеет сына Шона. Семья проживает в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Актёр

Каскадёр 
 1988 — Стопроцентный американец для всех
 1991 — Гангстеры
 1993 — Bound by Honor
 1994 — A Boy Called Hate
 1996 — Скала Малхолланд
 1996 — Спина к спине
 1997 — Спаун
 1997 — Quarterback Attack with Mike Ditka
 1997 — Деньги решают всё
 1997 — Титаник
 1997 — Звёздный десант
 1998 — Мафия!
 1998 — Evasive Action
 1998 — Куда приводят мечты
 1998 — Маменькин сыночек
 1998 — Враг государства
 1999 — Жара в Лос-Анджелесе
 1999 — Инспектор Гаджет
 2001 — Corky Romano
 2002 — Шоу начинается
 2002 — Мастер перевоплощения
 2003 — Одиночка
 2004 — Убойная парочка: Старски и Хатч
 2005 — Домино
 2006 — Подразделение
 2007 — Крепкий орешек 4.0
 2008 — Хэнкок
 2009 — Затерянный мир
 2009 — Так себе каникулы
 2011 — Время ведьм
 2011 — Зелёный Шершень
 2011 — Тор
 2012 — Эволюция Борна
 2013 — Hatchet III
 2013 — План побега
 2014 — Rage
 2014 — Превосходство
 2015 — Фантастическая четвёрка
 2016 — Глубоководный горизонт
 2017 — Стрелок
 2017 — Геошторм

Продюсер 
 2001 — Rustin

Примечания

Ссылки 
 Майкл Пападжон в IMDb

Википедия:Биографии современников
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Выпускники Университета штата Луизиана
Персоналии:Лос-Анджелес